Příjmení Jutka, přechýleně Jutková, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Jaroslav Jutka (* 1941) – slovenský fotbalista, bratr Václava a Štefana
 Štefan Jutka (* 1947) – slovenský fotbalista, bratr Václava a Jaroslava
 Václav Jutka (1939–2010) – slovenský fotbalista, bratr Jaroslava a Štefana

Rozcestníky - příjmení
Slovenská příjmení
Česká příjmení